Die Saison 1996/97 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 28. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1997. Dies schaffte der TV Angermund.

In die Oberligen mussten mit dem HSV Versmold (Westfalen), dem SC Bielefeld (Westfalen), dem TV Oppum (Niederrhein), der HSG Siebengebirge-Thomasberg und dem TuS Daun (Mittelrhein) fünf Mannschaften absteigen. Zudem zog der Pulheimer SC (Mittelrhein) seine Mannschaft zur nächsten Saison zurück.

Die SpVg Versmold wird zum HSV Versmold.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
HC 93 Bad Salzuflen – TV Weiden

TuS Niederpleis – TV Schwitten

TV Angermund – HSG Römerwall

DJK Unitas Haan – Schalksmühler TV

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

TV Angermund

Entscheidungen 

Aufsteiger aus den Oberligen:
 HSG Schwerte-Westhofen
 TV Oppum
 TS Bendorf
 TV Forsbach

Absteiger aus der 2. Bundesliga:
 LTV/WSV Wuppertal

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1996/97
Handballsaison 1996/97